Janez Pavel je lahko:

 Janez Pavel I. (1912–1978), papež italijanskega rodu
 Janez Pavel II. (1920–2005), papež poljskega rodu
 Janez Pavel Ješenak (1755–1826), slovenski duhovnik, stolni prošt in narodni gospodar
 Janez Pavel Qualiza (Hvalica) (1651–1715), slovenski zdravnik

Glej tudi 

 Janez in Pavel († ~ 362), rimska mučenca in svetnika